Кре́ус () — испанский топоним и каталанская фамилия:
 Креус — мыс, самая восточная точка Испании.
 Альбареда Креус, Мигель (1919—2012) — испанский шахматист, национальный мастер.
  (род. 1970) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Кларамунт Креус, Тереза (1862—1932) — каталонская анархо-синдикалистка.
  (1924—1996) — испанский мотогонщик.
  (род. 1956) — испанский баскетболист, вице-чемпион Европы.
  (1760—1825) — архиепископ Таррагоны (1820—1825).
 Эрнандес Креус, Хавьер (или просто Ха́ви; род. 1980) — испанский футболист.

См. также 
 Сантес-Креус